Rio Open 2015 (kobiety)
 Rio Open 2015 (mężczyźni)